St. Petersburg Ladies Trophy 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2020 z cyklu St. Petersburg Ladies Trophy rozgrywany w dniach 10–16 lutego 2020 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 848 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Rosji